Berre ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Berre (Rhône), Nebenfluss der Rhône
 Berre (Mittelmeer), Fluss zum Mittelmeer
 Berre-l’Étang, Stadt im Département Bouches-du-Rhône
 Berre-les-Alpes, Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Kanton Berre-l’Étang im Département Bouches-du-Rhône
 Étang de Berre, Bucht

Berre, Le Berre oder Berré ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Le Berre (1925–1975), französischer Fußballspieler
 Enrico Berrè (* 1992), italienischer Fechter
 Fred Le Berre (* 1964), französischer Comiczeichner
 Håkon Berre (* 1980), norwegischer Musiker
 Marcel Berré (1882–1957), belgischer Fechter
 Mathis Le Berre (* 2001), französischer Radrennfahrer
 Morten Berre (* 1975), norwegischer Fußballspieler
 René Le Berre (1932–2010), französischer Biologe

Siehe auch:
 Berr
 Berrer